Myller est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Riitta Myller (née en 1956), femme politique finlandaise
Vera Myller (1880-1970), mathématicienne russo-roumaine

Voir aussi

Homonymie de patronyme